Daude bzw. Daúde ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Daúde (Maria Waldelurdes Costa de Santana Dutilleux; * 1961), brasilianische Sängerin, Schauspielerin und Fotomodell
 Hadrian Daude (1704–1755), deutscher Theologe und Historiker
 Paul Daude (1851–1913), deutscher Verwaltungsjurist und Fachbuchautor

Siehe auch:
 Daute